

Geografia
Capriati a Volturno – comune italiano della provincia di Caserta

Persone
Jennifer Capriati – tennista statunitense

Altro
Clan Capriati  – clan della camorra barese

Pagine correlate

 Capriata (disambigua)